TripleS (; /ˈtɹɪpəl:ɛs/; ром. Teulipeul-eseu; ; стилизуется tripleS) —южнокорейская гёрл-группа, сформированная MODHAUS в 2022 году. Группа была представлена публике в рамках пре-дебютного проекта, который начался в мае 2022 года, где периодически представляли каждую из 24 участниц. Дебют группы состоялся 13 февраля 2023 года с мини-альбомом Assemble.

Они планируют стать первой группой K-pop, которая объединит миры NFT и K-pop. Участницы будут чередоваться между групповыми, саб-юнитами и сольными действиями по выбору фанатов, поскольку они смогут участвовать и общаться с группой, например, определять саб-юниты и контент через NFT. Концепция группы заключается в том, что участницы обладают особой способностью «S», и что они объединят усилия и продемонстрируют свои способности через «Измерение» и будут воссоздаваться каждый сезон с новыми концепциями.

Название
Название группы «tripleS» означает «Айдол всех возможностей», а три буквы S означают «Социальная сеть, Соне, Сеул».

История

Пре-дебют 
До прихода в MODHAUS многие участницы уже были вовлечены в индустрию развлечений. Чон Херин была детской актрисой в сериале, дебютировав в 2018 году в веб-сериале Между нами; она также снялась в рекламе японских учебников. Чон Херин и Ким Накен - бывшие стажерки P Nation. Ли Джиу - бывшая стажерка SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment и FNC Entertainment. Со Дахен была бывшей стажеркой Source Music. Ким Сумин ранее проходила прослушивание в P Nation и Jellyfish Entertainment. Каэдэ была бывшей детской моделью, и она была эксклюзивной моделью для японского журнала Nico☆Puchi до 2019 года; после ее ухода она стала моделью для брендов одежды Lindiha и LIZLISA.

Ким Чэëн - бывшая участница Busters и CutieL, а также актриса и телеведущая детских телешоу Cooking Class, Tok!Tok! Boni Hani, and Quiz Monster. Ким Накен - младшая сестра BIBI и появилась в финальном эпизоде конкурсного шоу SBS The Fan. В 2021 году Со Дахен появилась в эпизоде популярного корейского реалити-шоу Sixth Sense

Ли Джиу и Ким Юëн - бывшие участницы шоу на выживание MBC My Teenage Girl. Ли Джиу дебютировала в качестве актрисы в веб-дораме I:LOVE:DM, а также была главной актрисой в тизерах к шоушоу. Ли Джиу выбыла в шестом раунде, заняв 18-е место, в то время как Ким Юëн выбыла во время финального эпизода, заняв 8-е место. Гон Юбин была участницей кулинарного шоу I am Chef на телеканале Chosun junior, попав в финальный Топ-3. Котонэ была участницей шоу выживания Mnet Girls Planet 999, она выбыла в 11-м эпизоде, заняв места P24 и J09.

2022–н.в: Acid Angel from Asia и дебют 
On February 18, 2022, Modhaus 
18 февраля 2022 года Modhaus объявили, что они запустят первую в мире «женскую группу с участием фанатов» и что группа должна начать показ в первой половине года. Группу возглавляет генеральный директор Джейден Чжон, который работал с такими компаниями, как JYP Entertainment, Woollim Entertainment, Sony Music Korea и BlockBerry Creative.

Первый набор участниц раскрывался каждые две недели с мая по сентябрь 2022 года (по порядку) Юн Соëн, Чжон Херин, Ли Джиу, Ким Чхэëн, Ким Юëн, Ким Сумин, Ким Накен, и Гон Юбин.

12 июля было объявлено, что tripleS будет сотрудничать с GS25. GS25 будет продавать продукты tripleS и автономные фотокарточки во второй половине 2022 года.

8 августа tripleS выпустили свое официальное приложение Cosmo, а также свой первый набор цифровых фотокарточек, которые превращаются в токен NFT для голосования на будущих мероприятиях в приложении.

16 сентября было объявлено, что tripleS начнут подготовку к дебюту, два юнита, включая Acid Angel from Asia и + (KR)ystal Eyes, причем Acid Angel из Азии дебютируют в октябре. Acid Angel from Asia официально дебютировали 28 октября 2022 года с  альбомом Access . Дебют имел как коммерческий, так и критический успех, «Generation» был номинирован на The Show, а Access достиг № 1 в чарте альбомов iTunes US K-POP. 

Второй набор участниц был объявлен в ноябре (по порядку), Каэдэ и Со Дахен. В ноябре tripleS объявили, что дебютируют в составе 10 человек в начале 2023 года. Фанаты смогут проголосовать из 8 песен за ту, какую песню они хотели бы видеть ведущей.

28 декабря tripleS объявили, что начнут продвигаться в Японии в январе 2023 года. Третий набор участниц начал раскрываться с января 2023 года, Котонэ и Квак Ëнчжи.

13 февраля все объявленные участницы, за исключением Котонэ и Ёнчжи, выпустили дебютный мини-альбом Assemble (стилизованный под ASSEMBLE) с заглавным треком «Rising».

Рекламные сделки 
12 июля 2022 года компания tripleS стала спонсором круглосуточного магазина GS25.

24 ноября 2022 года компания tripleS вступила в партнерство с The Sandbox, игра в виртуальном мире блокчейн, чтобы создать социальный центр для взаимодействия с фанатами и провести различные мероприятия в метавселенной; они выпустят тройки связанных NFT, аватары, носимые устройства и цифровые предметы коллекционирования в игре.

30 ноября 2022 года tripleS стали промоутером корейского модного сайта SEOULSTORE.

Состав
 Юн Соён ()
 Чон Херин ()
 Ли Джиу ()
 Ким Чэён ()
 Ким Юён ()
 Ким Сумин ()
 Ким Накён ()
 Гон Юбин ()
 Каэдэ (; )
 Со Дахён ()
 Котонэ (; 
 Квак Ёнджин ()

Юниты
 Acid Angel from Asia (2022)
 +(KR)ystal Eyes

Дискография
Assemble (2023)

Фильмография

Веб-шоу
 Signal (2022, YouTube)
Convience Store Honey Association (2023, YouTube)

Концерты
TripleS : Pre-Con <ASSEMBLE> (2023)

Библиография

Фотокниги
  Yoon SeoYeon.SSS Atom01 [THE FACE] (23 октября 2022 года)

Награды и номинации

Примечания

Комментарии

Источники 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2022 году
Гёрл-группы Республики Корея